Alverca da Beira, paroisse civile de la municipalité de Pinhel, située dans le district de Guarda ;
 Alverca do Ribatejo, paroisse civile de la municipalité de Vila Franca de Xira, située dans le district de Lisbonne.

 Fernanda Alverca, présentatrice portugaise.

Voir aussi 
 Futebol Clube de Alverca, club portugais de football, fondé en 1939, basé à Alverca do Ribatejo
 Estádio Complexo Desportivo de Alverca, stade de résidence du club ci-dessus

Homonymie de localités